Het Andorrees voetbalelftal probeert via kwalificatiewedstrijden deelname af te dwingen aan de eindrondes van wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen.

Daarnaast wordt regelmatig een vriendschappelijke interland gespeeld. Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke interlands.

EK / WK

EK 2000

WK 2002

EK 2004

WK 2006

EK 2008

WK 2010

EK 2012

WK 2014

Vriendschappelijke wedstrijden 
Onderstaande tabel geeft de vriendschappelijke voetbalwedstrijden vanaf 1996 van het Andorrees A-elftal weer.

1996-2009

2010-heden

Zie ook 
 Andorrees voetbalelftal